Martim Todesco Adreani conhecido também como Capitão Martim (Porto Alegre, ) é um político brasileiro filiado ao Republicanos.

Deputado Estadual 
Nas eleições estaduais de 2022 foi eleito deputado estadual pelo Republicanos, à uma cadeira na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul para a 56ª legislatura (2023 — 2027) com 29.040 votos.

Naturais de Porto Alegre
Deputados estaduais do Rio Grande do Sul
Membros do Republicanos (partido político)